Coindre peut se référer à :

Patronyme 
 André Coindre (1787-1826), prélat catholique et cofondateur des frères du Sacré-Cœur ;
 Gaston Coindre (1844-1914), historien, peintre et graveur français ;
 , cycliste français ayant participé aux Jeux olympiques d'été de 1900 ;
 Victor Coindre (1816-1893), dessinateur et lithographe français

Hydrologie 
 Le Coindre, rivière française dans le département de l'Allier.

Toponymie 
 , parc dans le comté de Suffolk, dans l'état de New York ;
 , manoir de style français à Huntington, dans l'état de New York.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme